Вінтонів — українське прізвище. 

Відомі люди

 Вінтонів Іван Степанович (1937) — професор, декан Національного лісотехнічного університету України, Львів.
 Вінтонів Роман Іванович (1982) — український тележурналіст, відомий під ім'ям свого гумористичного образу Майкла Щура.

Українські прізвища
Прізвища на -ів